Hockey Champions Trophy – competizione di hockey su prato
ICC Champions Trophy – competizione di cricket
EHF Champions Trophy – torneo di pallamano maschile
EHF Champions Trophy – torneo di pallamano femminile